

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Września – miasto
 Września – część wsi Ustków w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta
 Września – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Rościszewo 
 Września – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław

Inne 
 Września – gmina miejsko-wiejska
 Września – stacja kolejowa
 Września – rodzaj roślin z rodziny tamaryszkowatych
 Września – szczyt w Górach Świętokrzyskich

Zobacz też 
 Września Miasto
 Września Wąskotorowa